

Sigle 
 Global Voices Online – rete internazionale di blogger e cittadini-reporter volontari
 Gran Via delle Orobie – itinerario escursionistico nelle Alpi Orobie Valtellinesi

Codici 
 gvo – codice ISO 639-3 della lingua gavião do jiparaá